Христо Петков може да се отнася за:

 Христо Петков (революционер)
 Христо Петков (цигулар)
 Христо Петков (волейболист)
 Христо Петков (актьор)